Corinne – w niektórych językach odpowiednik imienia Koryna
Miejscowości w USA:
 Corinne – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Corinne – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wyoming
Gminy w USA:
 Corinne (ang. Corinne Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman